Saint-Jean-le-Rond oder St-Jean-le-Rond steht für folgende Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Jean-le-Rond d’Auxerre, Auxerre
 St-Jean-le-Rond de Paris, Paris